NFL sezona 1976. je 57. po redu sezona nacionalne lige američkog nogometa.

Sezona je počela 12. rujna 1976. Super Bowl XI je bio završna utakmica sezone, u kojoj su se 9. siječnja 1977. u Pasadeni u Kaliforniji na stadionu Rose Bowl sastali pobjednici AFC konferencije Oakland Raidersi i pobjednici NFC konferencije Minnesota Vikingsi. Pobijedili su Raidersi rezultatom 32:14 i tako osvojili svoj prvi naslov prvaka NFL-a u povijesti.

Sezone 1976. liga je ulaskom Seattle Seahawksa i Tampa Bay Buccaneersa proširena na 28 klubova.

Poredak po divizijama na kraju regularnog dijela sezone 

Napomena: * - ušli u doigravanje kao pobjednik divizije, ** - ušli u doigravanje kao wild-card, % - postotak pobjeda, P± - postignuti/primljeni poeni

Doigravanje

Pozicije za doigravanje

Utakmice u doigravanju

Nagrade za sezonu 1976.

Statistika

Statistika po igračima

U napadu 

Najviše jarda dodavanja: Bert Jones, Baltimore Colts - 3104
Najviše jarda probijanja: O.J. Simpson, Buffalo Bills - 1503
Najviše uhvaćenih jarda dodavanja: Roger Carr, Baltimore Colts - 1112

U obrani 

Najviše presječenih lopti: Monte Jackson, Los Angeles Rams - 10

Statistika po momčadima

U napadu 

Najviše postignutih poena: Baltimore Colts - 417 (29,8 po utakmici)
Najviše ukupno osvojenih jarda: Baltimore Colts - 374,0 po utakmici
Najviše jarda osvojenih dodavanjem: Baltimore Colts - 209,5 po utakmici
Najviše jarda osvojenih probijanjem: Pittsburgh Steelers - 212,2 po utakmici

U obrani 

Najmanje primljenih poena: Pittsburgh Steelers - 138 (9,9 po utakmici)
Najmanje ukupno izgubljenih jarda: Pittsburgh Steelers - 237,4 po utakmici
Najmanje jarda izgubljenih dodavanjem: Minnesota Vikings - 112,5 po utakmici
Najmanje jarda izgubljenih probijanjem: Pittsburgh Steelers - 104,1 po utakmici

Vanjske poveznice 

Pro-Football-Reference.com, statistika sezone 1976. u NFL-u
NFL.com, sezona 1976.

Izvori 

1976